Peter Rutje – fikcyjna postać literacka występująca w powieści Jeźdźcy Apokalipsy autorstwa Kazimierza Korkozowicza. Rutje to Estończyk pochodzący z Rewla, który pomaga hetmanowi Janowi Karolowi Chodkiewiczowi podczas walk polsko-szwedzkich o Inflanty organizując niewielką flotę morską i atakując Szwedów z zaskoczenia. Od tego wydarzenia hetman zatrzymuje przy sobie zdolnego Estończyka jako oficera i dworzanina.

Peter Rutje reprezentuje typowo skandynawski typ urody, jest młodym, dobrze zbudowanym i niewysokim mężczyzną o bardzo jasnych blond włosach i niebieskich oczach. Ubiera się w polski strój szlachecki czasem przebierając się za chłopa, gdy pełni służbę szpiegowską dla hetmana. Peter to poliglota, poza rodzimym estońskim zna również biegle polski, rosyjski, szwedzki oraz hiszpański. Niewiele wiadomo o jego życiu przed wstąpieniem na służbę hetmańską.

Estończyk jest skryty i małomówny, zwierza się jedynie swym najbliższym przyjaciołom: Trojanowi i Makaremu, którzy towarzyszą mu w większości jego misji i wypraw. Pełni służbę oficerską, a także szpiegowską, podróżując głównie po terenach państwa moskiewskiego. Podczas jednej z takich wypraw poznaje Sonię, córkę kupca Sucheckiego, z którą wdaje się w romans. Miłość dziewczyny nie jest jednak do końca szczera i bezinteresowna, głównie, dlatego że dzięki niej dziewczyna i jej ojciec mają dostęp do ważnych person typu Sapieha czy sam Chodkiewicz.

Peter jednak łatwo domyśla się zachowania dziewczyny i sam kieruje swymi działaniami tak, aby jak najwięcej wywiedzieć się od niczego nie spodziewającej się Sonii. Dzięki temu ratuje on życie Chodkiewiczowi, któremu pozostaje wierny i posłuszny do końca powieści. Po śmierci dziewczyny, która przed zgonem wyznaje szczerą miłość Rutjemu i przeprasza go prosząc o wybaczenie, Peter próbuje dorwać się do jej ojca, który spowodował śmierć Sapiehy i planował zamach na Chodkiewicza, jednak nie udaje mu to się. Dopiero po tajemniczym zgonie Lisowskiego Peter w wyniku śledztwa znajduje dowód na to, że sprawcą zgonu jest Suchecki i oddaje kupca pod sąd lisowczyków. Ci skazują go na obdarcie ze skóry a następnie nabicie na pal. Sam Rutje do końca  służy u hetmana Chodkiewicza.

Rutje, Peter